Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie (Marie Agathe Odile, prinsesse af Danmark, grevinde af Monpezat; født Marie Agathe Odile Cavallier den 6. februar 1976 i Paris, Frankrig) er prins Joachims hustru og medlem af det danske kongehus. De blev gift i 2008.

Prins Joachim og prinsesse Marie blev kærester i 2005, officielt forlovet den 3. oktober 2007 og gift den 24. maj 2008 i Møgeltønder Kirke. I forbindelse med ægteskabet forlod prinsessen den romerskkatolske kirke til fordel for den luthersk-evangeliske danske folkekirke, ligesom hun opgav sit franske statsborgerskab til fordel for et dansk. Prinsen og prinsessens bopæl har været i Klampenborg, men er for tiden i Paris.

Familie 

Prinsessens forældre er Alain Cavallier og Françoise Grassiot, gift den 14. juni 1975, siden skilt. Faderen Alain Cavallier er tidligere medindehaver af et reklamebureau og i dag pensioneret. Moderen Françoise Grassiot er indehaver af hotellet ”Château de la Vernède”. Hun blev den 7. november 1987 gift med Christian Grassiot, finansiel rådgiver. Prinsessen har i alt fire halvbrødre, Benjamin og Gregory Grandet, begge født i Schweiz, og Charles og Edouard Cavallier, begge født i Paris. Alle halvbrødre er ligesom Prinsessen opvokset i Paris.

Uddannelse og erhvervsbaggrund 
Prinsessen gik i grundskole i Paris i årene 1981 - 1989. I 1989 flyttede Prinsessen til Beau-Soleil International Boarding School i Villars, Schweiz, og gik på kostskolen frem til studentereksamen juni 1993.

Prinsessen har studeret internationale erhvervsforhold og økonomi på Babson College, Boston, Massachusetts, USA (1995-1997) og økonomi på universitetet i Genève (1994-1995). Prinsessen er Bachelor of Arts fra Marymount Manhattan College, New York (1997-1999).

I studieårene arbejdede Prinsessen i sommeren 1994 ved Estée Lauder i Paris som assistent for pressechefen og i sommeren 1997 som assistent for den administrerende direktør i ING Numismatic Group SA i Genève, Schweiz. Prinsessen underviste ved siden af studierne i fransk.

Efter afsluttede universitetsstudier arbejdede Prinsessen som international marketing koordinator hos reklamebureauet DoubleClick Inc. i New York. I 2002 flyttede Prinsessen tilbage til Paris og arbejdede i presseafdelingen i det franske reklamebureau Media Marketing.

I 2004 blev Prinsessen assistent for direktøren i Reuters finansielle nyhedsbureau Radianz i Genève. Fra januar 2005 og frem til ægteskabet med Prins Joachim var Prinsessen direktionssekretær i ING Numismatic Group SA.

Prinsesse Marie gennemførte i 2011 en beredskabsfaglig uddannelse i Beredskabsstyrelsen og blev i den forbindelse udnævnt til Korpsmester à la suite. Prinsessen har deltaget i en lang række lokale aktiviteter og øvelser.

Den 27. juni 2016 tiltrådte Prinsesse Marie som særlig projektmedarbejder inden for forebyggelsesområdet i Beredskabsstyrelsen i Birkerød.

Den 1. oktober 2021 blev Prinsesse Marie tilknyttet Den Danske Ambassade i Paris som Særlig Kulturrepræsentant i kulturafdelingen som led i en ny satsning for at styrke dansk kultur og samarbejde.

Prinsessens modersmål er fransk. Prinsessen taler desuden dansk, engelsk og spansk.

Bryllup og børn 
Den 24. maj 2008 blev Marie Cavallier gift med Prins Joachim til Danmark og blev ved brylluppet H.K.H. Prinsesse Marie, grevinde af Monpezat. Vielsen fandt sted i Møgeltønder Kirke, og bryllupsmiddagen blev holdt på Schackenborg Slot.

Joachim og Marie er siden brylluppet i 2008 blevet forældre til to børn, en søn og en datter.
 H.H. Prins Henrik Carl Joachim Alain, født den 4. maj 2009.
 H.H. Prinsesse Athena Marguerite Françoise Marie, født den 24. januar 2012.

Bopæl 
Prins Joachim og Prinsesse Marie og parrets to børn, Prins Henrik og Prinsesse Athena, er for tiden bosat i Paris.

Protektioner 

 AIDS-Fondet
 Copenhagen Jewellery Fair og Bella Nordic Jewellery Award
 Danmarks Skiforbund
 Den danske UNESCO-nationalkommission
 Det Danske Studenterhus i Paris
 Folkekirkens Nødhjælp
 Landsforeningen Autisme
 Prix littéraire des Ambassadeurs
 Tønder Festival
 Dansk Epilepsiforening

Titel, prædikater og æresbevisninger

Titler 
 6. februar 1976 — 24. maj 2008: frøken Marie Agathe Odile Cavallier
 24. maj 2008 — nu: Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie af Denmark, grevinde af Monpezat

Æresbevisninger

Danske dekorationer 
 : Ridder af Elefantordenen (R.E.)  (2008)

Udenlandske dekorationer 
 : Storkors af Leopold II's orden (B.L.II.1) 
 : Storkors af Finlands Hvide Roses Orden (Fi.H.R.1.) 
 : Storkors af Den Islandske Falkeorden (Is.F.1.) 
 : Storkors af Sankt Olavs Orden (No.St.O.1.)  (2015)

Anetavle

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Det Danske Kongehus 
 Lov om meddelelse af dansk indfødsret til Marie Agathe Odile Cavallier
 John Lindskog: Marie Cavallier – den franske prinsesse. (2008). 
 Bøger og artikler om Prinsesse Marie. Tilgængelige via bibliotek.dk på danske biblioteker.

Prinsesser fra Danmark
Personer fra Paris
Grevinder fra Danmark
Personer i Kraks Blå Bog
Storkors af Sankt Olavs Orden
Storkors af Den Islandske Falkeorden
Storkors af Leopold II's Orden